Kari Jalonen (né le  à Oulu en Finlande) est un joueur professionnel finlandais de hockey sur glace devenu entraîneur. Il évoluait au poste de centre.

Biographie

Carrière en club 
Formé au Kärpät Oulu, il commence sa carrière en senior en 1978. De 1982 à 1984, il évolue en Amérique du Nord. Il dispute quarante deux matchs dans la Ligue nationale de hockey avec les Flames de Calgary et les Oilers d'Edmonton. Il remporte la SM-liiga 1989 avec le TPS Turku. Il décroche le titre de champion de France 1995 avec Rouen. Il met un terme à sa carrière de joueur en 1996 après une deuxième saison avec les Dragons. En 2001, il devient entraîneur professionnel.

Carrière internationale 
Il représente la Finlande au niveau international. Il a participé aux sélections jeunes. Il est champion d'Europe junior en 1978. Il a disputé six éditions du championnat du monde.

Carrière d'entraîneur 
Il mène le Kärpät Oulu au titre de champion de Finlande en 2005, 2007 et 2008. Il récidive avec le HIFK en 2011.

Trophées et honneurs personnels

SM-liiga 
1979 : remporte le Trophée Jarmo-Wasama.
1987 : remporte le Trophée Veli-Pekka-Ketola.
1987 : nommé dans l'équipe d'étoiles.
1989 : nommé dans l'équipe d'étoiles.
2005 : remporte le Trophée Kalevi-Numminen.
2007 : remporte le Trophée Kalevi-Numminen.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 1978-1979|| Kärpät Oulu|| SM-liiga|| 36|| 13|| 13|| 26|| 30|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1979-1980|| Kärpät Oulu || SM-liiga|| 28|| 23|| 24|| 47|| 16|| 6|| 3|| 5|| 8|| 2
|-
| 1980-1981|| Kärpät Oulu || SM-liiga|| 35|| 16|| 34|| 50|| 22|| 6|| 12|| 7|| 14|| 21
|-
| 1981-1982|| Kärpät Oulu || SM-liiga|| 33|| 21|| 26|| 47|| 24|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1982-1983|| Flames de Calgary|| LNH|| 25|| 9|| 3|| 12|| 4|| 5|| 1|| 0|| 1|| 0
|-
| 1982-1983|| Flames du Colorado || LCH || 33|| 12|| 32|| 44|| 8|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1983-1984|| Flames du Colorado || LCH || 1|| 0|| 0|| 0|| 0|| -|| -|| -|| - ||-
|-
| 1983-1984|| Kärpät Oulu || SM-liiga|| 14|| 6|| 15|| 21|| 17|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| rowspan=2|1983-1984|| Flames de Calgary|| LNH|| 9|| 0|| 3|| 3|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| Oilers d'Edmonton|| LNH|| 3|| 0|| 0|| 0|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1984-1985|| HIFK|| SM-liiga|| 21|| 9|| 9|| 18|| 10|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1985-1986|| Kärpät Oulu || SM-liiga|| 36|| 19|| 35|| 54|| 46|| 5|| 2|| 3|| 5|| 14
|-
| 1986-1987|| Kärpät Oulu|| SM-liiga|| 44|| 29|| 64|| 93|| 30|| 9|| 3|| 7|| 10|| 12
|-
| rowspan=2|1987-1988|| Skellefteå AIK || Elitserien || 22|| 9|| 18|| 27|| 16|| -|| -|| -|| -|| -
|- 
| Skellefteå AIK || Division 1 || 16|| 9|| 15|| 24|| 17|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1988-1989|| TPS Turku|| SM-liiga|| 44|| 18|| 56|| 74|| 40|| 10|| 4|| 14|| 18|| 8
|- 
| 1989-1990|| TPS Turku|| SM-liiga|| 37|| 19|| 31|| 50|| 12|| 9|| 5|| 8|| 13|| 2
|-
| 1990-1991|| TPS Turku|| SM-liiga|| 26|| 4|| 22|| 26|| 18|| 9|| 3|| 4|| 7|| 2
|-
| 1991-1992|| TPS Turku|| SM-liiga|| 44|| 10|| 21|| 31|| 8|| 3|| 0|| 1|| 1|| 0
|-
| rowspan=2|1992-1993|| TPS Turku|| SM-liiga|| 6|| 0|| 0|| 0|| 6|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| JHT Kalajoki || I divisioona || 26|| 21|| 45|| 66|| 27|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1993-1994|| Lukko Rauma|| SM-liiga|| 18|| 3|| 10|| 13|| 2|| 9|| 2|| 1|| 3|| 4
|-
| 1994-1995|| Dragons de Rouen|| Élite|| 23|| 16|| 18|| 34|| 4|| 8|| 5|| 13|| 18|| 4
|-
| 1995-1996|| Dragons de Rouen || Élite || 18|| 8|| 26|| 34|| 27|| 5|| 4|| 4|| 8|| 0

Références

Voir aussi 

Naissance en janvier 1960
Joueur international finlandais de hockey sur glace
Entraîneur finlandais de hockey sur glace
Joueur du Kärpät Oulu
Joueur du TPS (hockey sur glace)
Joueur du HIFK
Joueur du Skellefteå AIK
Joueur du Lukko Rauma
Joueur des Flames du Colorado
Joueur des Flames de Calgary
Joueur des Oilers d'Edmonton
Joueur du Rouen hockey élite 76
Naissance à Oulu
Attaquant de hockey sur glace
Joueur de la Ligue nationale de hockey non repêché
Gagnant du trophée Jarmo-Wasama
Gagnant du trophée Kalevi-Numminen
Gagnant du trophée Veli-Pekka-Ketola